La stagione 1956-1957 è stata la cinquantaquattresima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Arthur Rowley del Leicester City con 44 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Leicester City e Nottingham Forest e  promosse in First Division 1957-1958.
  Bury e  Port Vale retrocesse in Third Division North/South 1957-1958.

Voci correlate
First Division 1956-1957
Third Division North/South 1956-1957
FA Cup 1956-1957
FA Charity Shield 1957

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1956
Calcio nel 1957